

События 
 Иван I Данилович Калита перевёл в Московский Кремль братию Данилова монастыря, учредив Спасо-Преображенский монастырь:
 На Руси появился первый великокняжеский монастырь.
 На Руси поставлен первый архимандрит – игумен московского Данилова (позже — Спасо-Преображенского) монастыря Иоанн, поставленный митрополитом Феогностом.
 Завершено строительство белокаменного монастырского Спасо-Преображенского собора, а его освятил митрополит Феогност.
 В Орде убит четвёртый князь Стародубский Фёдор Иванович, его наследником в тот же год стал сын Дмитрий Фёдорович.
 митрополит Феогност поставил Василия Калику архиепископом Новгородским и Псковским.
 В Пскове под давлением Москвы закончилось княжение Александра Михайловича, которое длилось с 1327 года, и он уехал в Литву.
 Закончена перестройка в камне крепости Изборск, начатая в том числе для защиты новгородского князя Александра Михайловича.

Скончались 
 Фёдор Иванович, удельный князь стародубский с 1315 года, упоминается в Никоновской летописи.

См. также

Примечания 

1330 год в России
Хронология истории России
Монголо-татарское иго
Россия
Все хронологические списки